El Centro ist die Bezeichnung mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 El Centro (Kalifornien), im Imperial County
 El Centro (Texas), im Starr County
 El Centro (West Virginia), im Mercer County – nicht mehr existent
 El Centro (Puerto Rico), im Corozal
 El Centro Estates, im Weber County, Utah

im NRHP gelistete Objekte:
 El Centro Espanol de Tampa, in Tampa, Florida, ID-Nr. 88001823
 El Centro Espanol of West Tampa, in Tampa, Florida, ID-Nr. 74000632
 El Centro Market, in South Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 01000327